Torringen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torringen (Attmars socken, Medelpad), sjö i Nordanstigs kommun och Sundsvalls kommun,  (4,26 km²)
Torringen (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Bräcke kommun och Ånge kommun,  (6,76 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn